

Geografia 
 Parys – centro abitato che affaccia sulle rive del fiume Vaal nella provincia del Free State, in Sudafrica

Persone 
 Georges Van Parys – compositore francese
 Jan Parys – politico polacco
 Louis Van Parys – nuotatore belga
 Magdalena Parys – scrittrice, giornalista e traduttrice polacca con cittadinanza tedesca

Altro 
 Parys Holiday – film del 1958 diretto da Gerd Oswald ed interpretato da Bob Hope, Fernandel e Anita Ekberg